Добено се може односити на:

 Добено (Менгеш), насељено место у општини Менгеш, Словенија
 Добено (Брежице), насељено место у општини Брежице, Словенија